Deposito è un termine che indica un luogo in cui è possibile "raccogliere", o "immagazzinare" diversi oggetti, e può assumere diversi significati a seconda del contesto:

Chimica
 Deposito – in chimica, un sedimento

Diritto
 Deposito – nel diritto, un contratto

Economia
Deposito a risparmio – forma tradizionale di raccolta del risparmio

Geologia
 Deposito – in geologia, accumulo di materiale detritico

Giurisprudenza
 Deposito – nel linguaggio giuridico, l'atto di consegna di un documento

Logistica
 Deposito – un sinonimo di magazzino
Deposito – nelle ferrovie o sistemi analoghi

Medicina
 Deposito – in medicina, accumulo di sostanze in un organismo
Iniezione di deposito – particolare modalità di somministrazione di un farmaco

Pagine correlate
Certificato di deposito
Deposito alluvionale
Deposito bagagli
Deposito di fondazione
Deposito di zio Paperone
Deposito legale
Stipe votiva

Altri progetti